siatkówka – element budowy oka
 siatkówka – sport zespołowy, piłka siatkowa
 siatkówka halowa
 siatkówka plażowa
 snow volleyball
 siatkówka na siedząco